Véronique Nichanian (), styliste française.
 Mikaël Nichanian (), historien français.